est la formule brute de plusieurs isomères.

 alpha-cyperméthrine, numéro CAS 
 cyperméthrine, numéro CAS